Het chemisch element lithium (Li), met een atoommassa van 6,941(2) u, bezit 2 stabiele isotopen: 6Li en 7Li, waarvan de laatste het abundantst is. De overige radio-isotopen zijn zeer onstabiel en hebben een korte halveringstijd, waarbij 8Li nog het langst in stand blijft, met een halfwaardetijd van circa 840 milliseconden. De radio-isotopen worden synthetisch in het laboratorium bereid. De kortstlevende isotoop van lithium is 4Li, met een halfwaardetijd van amper 7,58043 × 10−23 s.

Natuurlijk voorkomende isotopen 
De twee natuurlijk voorkomende isotopen bezitten een opmerkelijk lage kernbindingsenergie in vergelijking met het voorgaande lichtere element helium en het naburige zwaardere element beryllium. Dat impliceert dat lithium netto energie kan vrijstellen door kernsplijting. 6Li wordt gebruikt als bron voor de productie van het waterstof-isotoop tritium (3H) en als absorbens voor neutronen bij kernsplijtingen. Ongeveer 7,5% van het natuurlijk voorkomend lithium bestaat uit de isotoop 6Li.

De andere isotoop, 7Li, is een van de zogenaamde primordiale nucliden. Deze werden gevormd tijdens de oerknal, bij het proces dat de oerknal-nucleosynthese wordt genoemd.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element